Norsjö kan syfta på

 Norsjö kommun – i Västerbottens län i landskapet Västerbotten
Norsjö – centralort i Norsjö kommun
Norsjö socken – socken i Västerbotten
Norsjö landskommun –  en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1971
 Norsjö municipalsamhälle – 
Norsjö församling – i Skellefte kontrakt i Luleå stift
 Norsjö kyrka – en kyrkobyggnad i Norsjö
 Norsjö distrikt – eyy distrikt i Norsjö kommun i Västerbottens län 2016–
Norsjö och Malå tingslag – var ett tingslag i Västerbottens län
 Norsjø –  en sjö i Norge

Se även
 Norsjön